Uxbridge bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Uxbridge, eine Stadt im London Borough of Hillingdon
 Uxbridge (Massachusetts), eine Stadt im Worcester County im US-amerikanischen Bundesstaat Massachusetts
Uxbridge (Ontario), eine Stadt im Regional Municipality of Durham, in Kanada
Uxbridge (Township), in Barnes County, im US-amerikanischen Bundesstaat North Dakota
Uxbridge (Tasmanien), eine Postleitzahlzone in Tasmanien, Australien

Uxbridge bezeichnet auch:

 Earl of Uxbridge, einen englischen Adelstitel